Кибивот — кенийская фамилия. Известные носители:

 Кибивот, Винсент — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кибивот, Виола (род. 1983) — кенийская бегунья на средние дистанции.
 Кибивот, Кипкоэч — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кибивот, Сэмми — кенийский бегун на длинные дистанции.